L'État de Nassarawa  est un État du Nigeria. Il a été créé le  et il est issu de la scission de l'État du Plateau. Il a pour capitale Lafia.

Géographie 
L'État de Nassarawa est bordé par les États Kaduna au nord, de Taraba et de Plateau à l'est, de Benue et de Kogi au sud, et le Territoire de la capitale fédérale à l'ouest.

L’'État de Nassarawa comprend 13 zones de gouvernement local :

Culture

Notes et références

Liens externes 

 Site de l'État de Nassarawa

Nassarawa